Die Kategoria Superiore 2001/02 (sinngemäß: Höchste Liga) war die 63. Austragung der albanischen Fußballmeisterschaft und wurde vom nationalen Fußballverband Federata Shqiptare e Futbollit ausgerichtet. Die Saison wurde wie im Vorjahr mit 14 Teams ausgetragen. Die Spielzeit begann am 21. September 2001 und endete am 25. Mai 2002.

Saisonverlauf 

Auch in dieser Saison dominierten die Klubs aus der Hauptstadt. Dinamo Tirana und SK Tirana lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Vorentscheidend war das Derby am drittletzten Spieltag. Nach dem 2:2 behauptete Dinamo die Tabellenführung mit einem Punkt und ließ sich diese auch nicht mehr nehmen.

Partizani Tirana erreichte nach einem Jahr in der Zweiten Liga den dritten Platz und die Teilnahme am UEFA-Pokal. Titelverteidiger Vllaznia Shkodra belegte dagegen nur den fünften Platz.

KS Luftëtari Gjirokastra nutzten die Siege an den beiden letzten Spieltagen nichts mehr und musste wie Tomori Berat absteigen.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Die Mannschaft des Meisters

Einzelnachweise 

2001
Fußballsaison 2001/02